Elixirul tinereții se poate referi la:

 Elixirul vieții, elixirul nemuririi sau piatra filozofală, o poțiune care se presupune că îi face pe băutori să dobândească viața veșnică și/sau tinerețea veșnică
 Elixirul tinereții, nuvelă științifico-fantastică din 1964 de Alexandru Andrițoiu
 Elixirul tinereții (film), film din 1975 regizat de Gheorghe Naghi bazat pe lucrarea lui Andrițoiu